Kings vagy King's megye:

Egyesült Államok
Kings megye (Kalifornia)
Kings megye (New York), New York Brooklyn nevű városrészének másik elnevezése 
King's megye, Washington megye (Rhode Island) egykori neve, 1781-ben változtatták meg

Írország
King's megye, Offaly megye régi neve

Kanada
Kings megye (Új-Brunswick)
Kings megye (Új-Skócia)
Kings megye (Prince Edward-sziget)